Frodin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Frodin
 David Gamman Frodin